Addams Family Values (film)
 Addams Family Values (computerspel)